Fackellauf steht für
 Fackellauf (Antike), den Fackellauf bei Festen im antiken Griechenland
 Olympischer Fackellauf, den Fackellauf bei den Olympischen Spielen der Neuzeit
 Fackellauf bei Paralympischen Spielen

Siehe auch:
 Fackelzug